Comitatul Liberty (în original, Liberty County, conform cuvântului englez liberty - libertate) este numele a mai multe elemente geografice și a patru comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Liberty, statul  (Formate FL -- Categorie și format)
 Comitatul Liberty, statul   (Formate GA -- Categorie și format)
 Comitatul Liberty, statul   (Formate MT -- Categorie și format)
 Comitatul Liberty, statul   (Formate TX -- Categorie și format)

Vezi și 

 Liberty (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii